Enos steht für

 Enos (Berg), Berg auf der griechischen Insel Kefalonia
 eine alternative Bezeichnung für den biblischen Namen Enosch. Träger ist zum einen der älteste Sohn von Set, einem Sohn von Adam und Eva, zum anderen der Verfasser des Buches Enosch.
 ein Prophet und ein nach ihm benanntes Buch im Buch Mormon
 eine Namensvariante des heutigen Ortes Enez in der europäischen Türkei, des antiken Ainos in Thrakien
 der Schimpanse, der in der Mercury-Atlas 5 in den Weltraum flog
 Enos (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Enos ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Enos (Illinois)
 Enos (Indiana)
 Enos (South Carolina)
 Enos Corner (Indiana)

Enos ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Enos (1788–1868), US-amerikanischer Politiker
 Bob Enos (1947–2008), US-amerikanischer Trompeter
 Mireille Enos (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin

als Vorname:

 Enos Slaughter (1916–2002), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 Enos Wicher, Professor der Columbia University
 Enos Mafokate,  (* 1946), südafrikanischer Springreiter und Gründer einer Reitschule

ENOS steht als Abkürzung für:

 elektronisches Notruf- und Ortungssystem für Taucher und andere Wassersportler, siehe ENOS

eNOS steht als Abkürzung für:

 endotheliale NO-Synthase

Abkürzung